«Шалом Меир» (иврит: מגדל שלום מאיר, Мигдаль Шалом Меир; обычно в сокращении מגדל שלום, Мигдаль Шалом) — первый построенный в Израиле небоскрёб. Находится в Тель-Авиве и используется как офисное здание. В нём также располагается небольшой коммерческий центр. До 1999 года имел смотровую площадку. Здание имеет 34 этажа и высоту 142 метра. Возведённый в 1965 году небоскрёб был оборудован по последнему слову техники: эскалаторами, центральной системой кондиционирования, десятью быстрыми лифтами, подземной автостоянкой и будущей станцией тель-авивского метро, которая, вероятно, никогда не примет пассажиров. Здание было спроектировано с учетом всех норм сейсмоустойчивости. После завершения строительства, Шалом Меир был самым высоким зданием на Ближнем Востоке и одним из самых высоких зданий в Европе. Здание оставалось самым высоким в Израиле более 30 лет, пока в 1999 году не был построен Центр Азриэли из трех башен, самая высокая из которых достигла высоты 187 м. Из-за того, что в комплексе Азриэли тоже была площадка обозрения, в «Шалом Меир» она закрылась из-за отсутствия посетителей.

Архитекторы — Ицхак Перльштейн и Гидон Зив.

Ссылки 
 Записная книжка Ёжика (с хвостиком)
 Information on the Shalom Meir Tower at Emporis.com
 Tel-Aviv in Focus
 Шалом Меир

Небоскрёбы Тель-Авива
Небоскрёбы высотой от 100 до 149 метров
Небоскрёбы, построенные в 1965 году
Появились в 1965 году в Израиле